La stagione 1969-1970 è stata la sessantasettesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu John Hickton del Middlesbrough con 24 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Huddersfield Town e Blackpool e  promosse in First Division 1970-1971.
  Aston Villa e  Preston North End retrocesse in Third Division 1970-1971.

Voci correlate
First Division 1969-1970
Third Division 1969-1970
FA Cup 1969-1970
Football League Cup 1969-1970
FA Charity Shield 1970

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1969
Calcio nel 1970